Ел Покер има више значења:

 Ел Покер (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Покер (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику